В 1816 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Год без лета — до настоящего времени этот год остаётся самым холодным с начала документирования метеорологических наблюдений.
 В Крыму построены Тарханкутский и Херсонесский маяки.

Родились 
 8 марта — Жан Кабанис, немецкий орнитолог.
 1 сентября — Георг Аппунн, немецкий учёный-акустик, музыкант, изобретатель (ум. 1865).
 19 июля — Карл-Фридрих-Эдуард Лукас, немецкий учёный-помолог (умер 1882).
 11 сентября — Карл Цейсс, инженер, основатель известной фабрики оптических приборов (ум. 1888 г.).
 13 сентября — Генрих Эдуард фон Папе, германский юрист, учёный-правовед.
 9 ноября — Йозеф Байма, итальянский учёный, математик, философ (ум. 1892 г.).

Скончались 
 3 июня — Пётр Иванович Шангин, русский краевед, геолог и ботаник.
 Алексей Яковлевич Поленов — юрист и правовед.
 Руис Лопес — испанский фармацевт и ботаник.

См. также

Примечания